Романовская галерея в Зимнем дворце — расформированное собрание портретов членов императорской династии, с 1840 по 1918 гг. размещалась в галерее Малого Эрмитажа. Некоторые портреты остались в Эрмитаже, другие переданы в Русский музей, Царское село и другие музеи.

В современном Эрмитаже она была воссоздана в одной из галерей Зимнего дворца (в галерее параллельно Невской парадной анфиладе, II этаж, залы 151, 153).

История 
Первоначально она была создана при Екатерине Великой как собрание портретов всех правителей династии. Позже, при её внуке Николае I, галерея была реконструирована и дополнена портретами из царских собраний, а также специально написанными копиями с картин из Гатчинского дворца и других резиденций.

«Особое место в истории портретных галерей императорского дворца занимает Романовская, творцом которой был сам император Николай I. Как и его старший брат Александр I, составляющий списки генералов, чьи портреты предполагалось поместить в Зале воинской славы 1812 года, Николай вникал во все подробности создававшейся по его указу в конце 1840—1850 гг. галереи портретов представителей Дома Романовых в здании Малого Эрмитажа. Для начала велено было составить реестр „всем портретам Высочайших Особ, находящимся в Эрмитаже и во всех императорских дворцах“. Оказалось, в кладовой Эрмитажа 172 изображения; отправлено в Москву — 12; в Гатчину — 3; Английском дворце в Петергофе — 26; в старом дворце −18. 12 декабря 1844 г.»

«Государь Император…повелеть изволил находящиеся в Петергофе, как во дворце Английского Сада, так и в старом дворце, вверху, в большом зале между окон, так же овальные портреты, если они снимаются, привезти все в Санкт-Петербург, и потом выставить оные, вместе с хранящимися в кладовой Эрмитажа портретами, в Эрмитажных галереях, расположив их хронологически, по царствованиям, и поместив супруг возле супругов, а детей подле отцов».

«Многие картины требовали реставрации, некоторые копировались, и тогда оригиналы отправляли обратно, специально заказывались новые вещи. Один из первоначальных списков насчитывал 127 портретов, начиная от царя Михаила Федоровича, царицы Марфы Ивановны и патриарха Филарета и заканчивая всей большой императорской семьей, в которую входили мужья и жены уже выросших старших детей». Судя по документам, состав галереи менялся незначительно, особенно в первые годы.

Описание 
Некоторые портреты были сфотографированы и изданы в 1865 и в 1867 гг. Ее опись сделана Д. Ровинским в 1880-х годах и опубликована в 4 томе его издания «Подробный словарь русских гравированных портретов».

См. также 
 Национальная портретная галерея (Россия)

Ссылки 
 Портретная галерея дома Романовых
 Ролик на сайте Эрмитажа
 Список портретов

Примечания 

Музеи по алфавиту
Исчезли в 1919 году
Портретные галереи
Галереи Зимнего дворца
Романовы